Усть-Волма — деревня в Крестецком муниципальном районе Новгородской области, административный центр Устьволмского сельского поселения.

География 
Деревня Усть-Волма расположена на левом берегу реки Мста и правом берегу реки Волма, при впадении Волмы в Мсту; в 32 км к северу от посёлка Крестцы.

К Усть-Волме примыкают деревни:

 Хмелёвка — на севере, на правом берегу Мсты;

 Великая Нива — на юго-востоке;

 Жерновка — на юге, на левом берегу Волмы.

Археология 
Вблизи деревни, в петле реки Волмы находятся городище, курганы и сопки VIII—IX веков.

История 
Впервые Волма упомянута в берестяной грамоте № 390, датируемой концом XIII века.

В XV—XVIII веках Усть-Волма была центром Устьволмского погоста Деревской пятины Новгородской земли.

В 1475 году Иван III ехал из Москвы в Новгород через Усть-Волму.

В Устьволмском погосте стояли две церкви, обнесённые оградами:

 Одна, каменная, во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова стояла на пригорке, на берегу Мсты. Она была воздвигнута в 1797 году на средства помещика Третьяковского. Одноэтажная каменная церковь с главкой стояла на фундаменте высотой в метр из красиво уложенных камней, к ней примыкало небольшое кладбище, где хоронили исключительно людей духовного звания. Она была «без пенья».

 В 100 м от неё находилась деревянная церковь Рождества Пречистой и Пресвятой Богородицы, построенная в 1744 году. Службы проходили в деревянной церкви с красивым деревянным иконостасом, которую очень любили прихожане.

На обеих церквах имелись колокола, и в праздники колокольный перезвон разносился по всей округе.

На Устьволмском кладбище в конце XVIII века была выстроена часовня по обету, данному Богу помещиком Третьяковским. Она располагалась по левую сторону при входе на кладбище, и по остаткам фундамента её нельзя назвать небольшой. Часовня была деревянная, имела вход в склеп, сохранившийся до сих пор. В ней совершались обряды отпевания и поминовения усопших. 

Отмечена на картах 1745, 1787, 1788(лист 17), 1792, 1816, 1826—1840, 1844 годов.

Село Устьвольно имело две церкви, две часовни, земскую больницу и церковно-приходскую школу. Население, около 40 домов, состояло исключительно из торгового люда.

Под руководством К.А. Четверикова, бывшего воспитанника земской школы в Жёрновке, позже была открыта народная бесплатная библиотека-читальня им. Императора Александра II с целью народного просвещения.

На берегу Мсты в начале XX века на земле «господина Щёголева» существовала Устьволенская пристань, насчитывавшая 15 дворов, 11 домов, 27 жителей, три лавки и два трактира. Дом купца Щёголева стоял недалеко от этой пристани.

На церковной земле было 8 дворов с домами и населением 15 человек. 

В 1908 году в Крестецком уезде была создана Устьволмская волость. Волостное правления находилось в деревне Любцы на реке Мсте.

В 1926 году образован Устьволмский сельсовет. В него входило 16 населенных пунктов.

Село Усть-Волма после 1917 года постепенно приходило в демографический и социальный упадок вследствие обычных для русских сёл причин, таких как «Красный террор», «сталинские» репрессии, Великая Отечественная война, урбанизация.

В память о героизме воинов, погибших в Великой Отечественной войне, при въезде в село был установлен обелиск по проекту учителя-пенсионера И.В. Кузьмина и лесничего В.И. Смирнова. На нём высечены фамилии 180 местных жителей, погибших за свободу Родины.

В 1965 году был организован совхоз «Устьволмский», чуть позже введены в строй новые ремонтные мастерские, столовая, детский сад.

В 1980-е годы стабильно работал цех животноводства: увеличивалась продуктивность скота, выполнялись планы по реализации молока и мяса государству.

В конце XX века на месте совхоза создали коллективное предприятие «Устьволмское», затем сельскохозяйственное промышленное предприятие «Устьволмское».

Достопримечательности 
 Усадьба Татищева - памятник конца XVIII века.

 Дом Щёголева. Конец XIX века.

 «Катина» чайная. Ул. Центральная, д. 50. Построена на средства купца Щёголева. Конец XIX века.

 Здание бывшей больницы. Начало XX века. Построена на средства помещика Славянинова. Освещена в 1905.

 Обелиск лётчику капитану Павлу Вавсильевичу Кулакову, командиру авиаполка, погибшему в бою 20.07.1942 и похороненному этих местах.

 Часовня на Устьволмском кладбище. XXI век.

 Часовня с иконой Параскевы Пятницы и купель у Святого ключа у реки Ветренка. XXI век.

Легенды 
 Здесь в 947 году княгиня Ольга определила погост.

 В селе располагалось имение помещика Славянинова, управляющего графа Татищева. У управляющего была красавица жена — Татьяна. В один из приездов управляющим было разыграно свидание с обличением в конце и дабы скандал не дошёл до Санкт-Петербурга, помещик недорого продал поместье Татищеву. При его «правлении» в деревне было построено два завода, кирпичный и стекольный (их фундаменты можно наблюдать за рекой Мста в лесу), восстановили пекарню и снова начали возить хлеб в Новгород (старое здание пекарни — одна из достопримечательностей деревни), а также своя мельничная электростанция на реке Волма, от которой ныне остались лишь каменные быки по бокам реки и деревянный настил перед образовавшимся водопадом.

Население 
В 2002 — 236.

Социальная сфера 
В деревне есть магазин, отделение связи, дом культуры, библиотека.

Школа была расположена в здании бывшего имения Славянинова. Из-за малого количества учащихся школу закрыли.

Примечания

Ссылки 
 Усадьба Усть-Волма
 Н. Вылегжанина. Прошлое не заколотишь\\"Новгородские Ведомости" 17.04.2010

Населённые пункты Крестецкого района